Peabody může být:

 Peabody (Indiana)
 Peabody (Kansas)
 Peabody (Massachusetts)